Stati Uniti d'America
 Cedar Rapids – città della Contea di Linn, Iowa
 Cedar Rapids – villaggio della Contea di Boone, Nebraska
 Cedar Rapids – città della Contea di Rusk, Wisconsin

Altro
 Benvenuti a Cedar Rapids (Cedar Rapids) – film del 2011 diretto da Miguel Arteta